Bosnië-Herzegovina
 Borovac (Banović), een plaats in de gemeente Banović in Bosnië-Herzegivina
 Borovac (Rogatica), een plaats in de gemeente Rogatica in Bosnië-Herzegivina
 Borovac (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac in Bosnië-Herzegivina
 Borovac (Višegrad), een plaats in de gemeente Višegrad in Bosnië-Herzegivina

Kroatië
 Borovac (Novska), een plaats in de Kroatische gemeente Novska

Servië
 Borovac (Bujanovac), een plaats in de Servische gemeente Bujanovac
 Borovac (Medveđa), een plaats in de Servische gemeente Medveđa
 Borovac (Zaječar), een plaats in de Servische gemeente Zaječar